Bergmyrtjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergmyrtjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 698906-145887), sjö i Östersunds kommun, 
Bergmyrtjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 699842-145867), sjö i Östersunds kommun, 
Bergmyrtjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Bergmyrtjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Stora Bergmyrtjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Bergmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (6,51 ha)
Stor-Bergmyrtjärnen, sjö i Piteå kommun,  (7,2 ha)
Yttre Bergmyrtjärnen, sjö i Piteå kommun,  (6,37 ha)
Bergmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727926-165079), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Bergmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729261-165720), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,57 ha)
Bergmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729514-166172), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,82 ha)
Bergmyrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Bergmyrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn